

Geografia 
 Antartide
 Maitland – ghiacciaio nella Terra di Graham
 Australia
 Maitland – città dell'Australia Meridionale
 Maitland – Local Government Area del Nuovo Galles del Sud
 Canada
 Maitland – vulcano della Columbia Britannica
 Stati Uniti d'America
 Maitland – città della Contea di Orange, Florida
 Maitland – città della Contea di Holt, Missouri
 Maitland – census-designated place della Contea di Mifflin, Pennsylvania
 Sudafrica
 Maitland – città del Municipio metropolitano di Città del Capo

Persone 
 Bob Maitland (1924-2010) – ciclista su strada britannico
 Charles Maitland, III conte di Lauderdale (1620-1691) – politico e nobile scozzese
 Chris Maitland (1964) – batterista inglese
 Frederic William Maitland (1850-1906) – giurista, storico del diritto inglese
 John Maitland, I conte di Lauderdale (...–1645) – politico e nobile scozzese
 John Maitland, I duca di Lauderdale (1616-1682) – politico britannico
 John Alexander Fuller Maitland (1856-1936) – saggista e musicologo inglese
 Karen Maitland (1956) – scrittrice britannica
 Lorna Maitland (1943) – attrice cinematografica statunitense
 Marne Maitland (1914-1991) – attore indiano naturalizzato britannico
 Peregrine Maitland (1777-1854) – crickettista e generale britannico
 Sean Maitland (1988) – rugbista a 15 neozelandese